Солонцовый — название населённых пунктов в России:

 Солонцовый — посёлок в Калманском районе Алтайского края.
 Солонцовый — посёлок в Доволенском районе Новосибирской области.
 Солонцовый — посёлок в составе района Имени Лазо Хабаровского края.

См. также 
 Солонец
 Солонцы
Солонцовое
Солонцово